Vorhalle bezeichnet

 einen speziellen Raum im Eingangsbereich eines Gebäudes:
 bei Profanbauten: das Vestibül
 in der Römischen Antike auch: das Atrium
 (bei Wohnhäusern sinngemäß: der Windfang)
 bei byzantinischen Kirchen: der Narthex
 bei westchristlichen Kirchen: das Paradies
 bei armenischen Kirchen: der Gawit

Außerdem einen Ortsnamen:
 Vorhalle (Hagen), Stadtteil von Hagen

sowie, dort:
 Bahnhof Hagen-Vorhalle, einer der wichtigsten Rangierbahnhöfe Deutschlands